Ritterstraße, insbesondere in der Schweiz auch Ritterstrasse, steht für:

 Ritterstraße (Berlin-Kreuzberg), eine Straße in Berlin-Kreuzberg
 Ritterstraße (Düsseldorf), eine Straße in Düsseldorf
 Ritterstraße (Karlsruhe), eine Straße in Karlsruhe, siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Innenstadt-West #Ritterstraße
 Ritterstraße (Leipzig), eine Straße in Leipzig
 Ritterstraße (Lüneburg), eine Straße in Lüneburg in Niedersachsen
 Ritterstraße (Püttlingen), ein Ortsteil der saarländischen Stadt Püttlingen
 Ritterstraße (Tallinn), eine Straße in Tallinn in Estland
 Ritterstraße (Wesel), eine Straße in Wesel
 U-Bahnhof Ritterstraße, ein U-Bahnhof in Hamburg

siehe auch: Rittergasse

Begriffsklärung